Fruwirt ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Fruwirt (1812–1867), österreichischer Unternehmer
 Ferdinand Fruwirt (1841–1892), österreichischer Unternehmer